Федотов, Валентин:
 Федотов, Валентин Александрович (1913—2002) — советский авиаконструктор.
 Федотов, Валентин Ильич (1937—1981) — советский поэт.